Cecilià, senador romà 
 Cecilià Bisbe de Cartago 
 Domici Cecilià, amic de Trasea 
 Cecilià Magi, pretor romà